Илья Челокаев: Челокаев, Илья Васильевич — Георгиевский кавалер; прапорщик; 7 ноября 1916 (посмертно).
 Челокаев, Илья Заалович — русский генерал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.